Ми́лан Обра́дович (; ) — сербский футболист и тренер.

Биография

Клубная карьера 
В составе московского «Локомотива» провёл 12 игр в Лиге чемпионов (сезоны 2001/02 и 2002/03) и 1 игру в Кубке УЕФА (2001/02). В сезоне 2007/08 сыграл 2 матча в Кубке УЕФА за «Металлист», ещё 2 матча сыграл в Кубке УЕФА за «Металлист» в сезоне 2008/09. В начале 2013 года перешёл в киевский «Арсенал». Дебютировал в первом же матче весенней части сезона в игре против днепропетровского «Днепра». В конце июля 2013 года подписал годичный контракт с белградским «Партизаном» по схеме 1+1. Последний клуб в сезоне 2014 был ОФК Белград. 17 января 2015 объявил о завершении карьеры.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начинал в словенском «Копере», работая помощником Славко Матича. В марте 2016 года, после отставки главного тренера, возглавил тренерский штаб этого клуба. В феврале 2017 года стал обладателем тренерской лицензии категории PRO, а уже через несколько дней был назначен главным тренером юношеской сборной Сербии (U-19).

Карьера в сборной 
В 2000 и 2001 годах выступал за национальную сборную Югославии, сыграл 7 матчей.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Югославии (1): 1999
 Бронзовый призёр чемпионата Югославии (2): 2000, 2001
 Чемпион России (1): 2002
 Обладатель Кубка России 2001
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (6): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата Сербии: 2013/14

Статистика по сезонам 
 Данные на 23 июля 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Акратитос»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Обилич»
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Копер»